

Sigle 
Ospedale clinico Dubrava – ospedale di Zagabria
Killed by Death – singolo dei Motörhead del 1984
 Killed by Death – Il mostro, episodio della seconda stagione di Buffy l'ammazzavampiri

Codici 
 KBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kimberly Downs (Australia)
 kbd – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cabarda

Informatica 
 <kbd>...</kbd> – elemento HTML per input da tastiera